Клисурица може да се отнася за:

 Клисурица, село в Област Монтана, България;
 Клисурица, село в Община Враня, Сърбия;
 Клисурица, село в Община Прокупле, Сърбия.

Вижте също:
 Клисура